Chester Lake kan syfta på följande:

 Chester Lake, Alberta, en sjö i Kanada
 Chester Lake, Antarktis, en sjö i Antarktis